Tråd kan vara

 Tråd – som används för textilier
 Trådad diskussion – ett sätt att strukturera skriftliga diskussioner
 Tråd (datavetenskap) – separata men samverkande kodexekvering

Se även
 Sytråd